Таньон:

 Таньон — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны.
 Таньон, Ольга (род. 1967) — пуэрто-риканская певица.